ОЦ — аббревиатура.
 ОЦ — операционный цикл
 ОЦ — образовательный центр
 ОЦ — сталь тонколистовая оцинкованная
 ОЦ — оптовая цена 
 ОЦ — оптовый центр
 ОЦ — орловский центр (г. Орёл)
 ОЦ — объединённый центр
 ОЦ — операторский центр
 ОЦ — обрабатывающий центр
 ОЦ — опорный центр (управления перевозками)
 ОЦ — индекс стрелкового оружия тульского предприятия ЦКИБ СОО (сокращение от Образец ЦКИБ СОО):
 ОЦ-01 «Кобальт» — российский револьвер;
 ОЦ-02 (ТКБ-0217) «Кипарис» — российский пистолет-пулемёт, созданный в начале 1990-х годов;
 ОЦ-03 — российская снайперская винтовка компоновки булл-пап;
 ОЦ-03М — модернизированный вариант снайперской винтовки ОЦ-03 СВУ
 ОЦ-04 — российский нож;
 ОЦ-06 «Кошка» — специальный патрон для отстрела веревки с крюком-кошкой на дальность 35 метров и высоту 20 метров под дробовик КС-23.
 ОЦ-11 «Никель» — российский револьвер, разработанный для сотрудников частных охранных структур;
 ОЦ-12 «Тисс» — российский автомат, разработанный на базе АКС74У;
 ОЦ-14 «Гроза» — российский автомат, разработанный в 1994 году для спецназа МВД РФ на базе АКС-74У;
 ОЦ-17 «Титан» — российский револьвер.
 ОЦ-18 — российский охотничий карабин.
 ОЦ-20 «Гном» — российский револьвер;
 ОЦ-21 «Малыш» — российский самозарядный малогабаритный пистолет, разработанный в середине 1990-х годов;
 ОЦ-21C — модификация малогабаритного самозарядного пистолета ОЦ-21 «Малыш» под патрон 9х17 мм
 ОЦ-22 «Бук» — малогабаритный пистолет-пулемет для армейских подразделений;
 ОЦ-23 «Дротик» — российский автоматический пистолет разработанный под руководством И. Я. Стечкина;
 ОЦ-25 — российский охотничий карабин.
 ОЦ-26 «Малыш» — вариант малогабаритного самозарядного пистолета ОЦ-21 под патрон 5,45х18 мм
 ОЦ-27 «Бердыш» — российский пистолет под калибры 7.62х25 ТТ, 9х18 ПМ, 9х18 ПММ, 9х19 Парабеллум;
 ОЦ-28 — российский дробовой карабин;
 ОЦ-31 — российский охотничий карабин.
 ОЦ-33 «Пернач» — автоматический пистолет, разработанный в середине 1990-х годов конструктором И. Я. Стечкиным для замены пистолета АПС;
 ОЦ-35 — модификация пистолета ПМ;
 ОЦ-36 — российский пистолет-пулемёт.
 ОЦ-38 «Ворчун» — российский бесшумный револьвер;
 ОЦ-39 «Баксанец» — российский пистолет-пулемёт;
 ОЦ-39П — российский пистолет-пулемёт;
 ОЦ-44 — российская крупнокалиберная снайперская винтовка компоновки булл-пап;
 ОЦ-48 — российская снайперская винтовка;
 ОЦ-48К — российская снайперская винтовка компоновки булл-пап;
 ОЦ-51 — российский охотничий карабин.
 ОЦ-53 — российский пистолет-пулемёт.
 ОЦ-54 «Комплект» — российский боевой нож со встроенным пистолетом, был разработан конструктором В. Ребриковым в 1978 году для спецподразделений Советской армии и КГБ СССР.
 ОЦ-62 — российский револьвер;
 ОЦ-63 — винтовка Mauser 98k под оригинальный патрон 7,92×57 мм;
 ОЦ-69 — советский бесшумный стрелково-гранатомётный комплекс.
 ОЦ-95 — российская снайперская винтовка.
 ОЦ-122 — российский бесшумный пистолет
 ОЦ-123 — первая версия самозарядной снайперской винтовки
 ОЦ-128 «Алатау» — российский пулемёт калибра 7,62х51
 ОЦ-126 — российский охотничий самозарядный карабин на базе пистолета-пулемёта ПП2000
 ОЦ-129 — российская самозарядная снайперская винтовка
 ОЦ-130 — российский охотничий карабин на базе снайперской винтовки ОЦ-03М
 ОЦ — Ожоговый центр имени Н. В. Склифосовского
 ОЦ — общественный центр (организация)
 ОЦ, обл. ц. или облцентр — областной центр
 ОЦ — особо ценные документы.

Примечания